Сентюрин — русская фамилия.

Известные носители 
 Сентюрин, Владимир Иванович (1918—1997) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сентюрин, Сергей Михайлович (род. 1987) — российский хоккеист.